Lobo de Ávila pode referir-se a: 

 Carlos de Orta Lobo de Ávila (1860-1895), um dos Vencidos da Vida; 
 Filipe Tiago de Melo Sobral Lobo de Ávila (1975-), político português; 
 Francisco de Paula de Gouveia Lobo de Ávila (1801-1887), militar e político português; 
 Joaquim Tomás Lobo de Ávila (1819-1901), líder maçónico e político português que exerceu funções de ministro; 
 José Maria Lobo de Ávila (1817-1889), administrador colonial português que foi Governador de Macau; 
 Rodrigo de Gouveia Lobo de Ávila (1839-1887), um político português da segunda metade do século XIX.

Desambiguação